Ла Колгада има више значења:

 Ла Колгада (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Колгада (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Колгада (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику